

Населені пункти та їхні частини
 Вельовесь — гміна в Ґлівицькому повіті Сілезького воєводства
 Вельовесь — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вельовесь — село в гміні Сицув Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вельовесь — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вельовесь — село в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вельовесь — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Вельовесь — село в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Вельовесь — село в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вельовесь — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Вельовесь — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Вельовесь — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Вельовесь — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Вельовесь — лісова осада в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки